Натуральне число 452
 452 рік до нашої ери
 452 рік нашої ери